Thebe (Egypte), een hoofdstad van het oude Egypte, het huidige Luxor
Thebe (Griekenland), een stadstaat uit het oude Griekenland, bekend van de Oedipusmythe
Thebe (maan), een van de manen van Jupiter
Thebe (zorgorganisatie), biedt zorg in Midden- en West-Brabant
Thèbe, Frankrijk